

Cinema 
 Castigo (Min and Bill) – film del 1930 diretto da George W. Hill
 Castigo (叫 Sakebi) – film del 2006 diretto da Kiyoshi Kurosawa

Altro 
 Castigo – romanzo di Matilde Serao
 Castigo – sceneggiato televisivo del 1977 diretto da Anton Giulio Majano
 Castigo (Thorn) – personaggio del Ciclo dell'Eredità